

Patronymes 
Grebennikov (masculin ; ) ou Grebennikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Grebennikov (1958-) joueur de volley-ball russe.
 Jenia Grebennikov (1990-) joueur de volley-ball franco-russe.
 Roman Grebennikov (1975-), homme politique russe.
 Viktor Grebennikov (1927-2001) naturaliste russe.
 Vladimir Grebennikov (1932-1992), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe